Heinzengraben heißen Gewässer:

 Heinzengraben (Grettenbach), rechter Bachgraben zum Grettenbach (zur Gfällklinge, zum  Blaubach) im Gemeindegebiet von Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heinzengraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Schney, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Heinzengraben (Ramsauer Ache), linker Zufluss der Ramsauer Ache bei Jägerhäusl, Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Heinzenbach